Ба́сов — російське прізвище.

Відомі носії 
 Басов Володимир Володимирович — радянський і російський кінорежисер, актор.
 Басов Володимир Павлович — радянський кінорежисер, актор, сценарист, народний артист СРСР.
 Басов Дмитро Юрійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Басов Микола Геннадійович — радянський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики.
 Басов Олександр Володимирович — російський актор і кінорежисер.
 Басов Сергій Германович — український футболіст, захисник «Олександрії».

Російські прізвища